Cuscrii se poate referi la:
 Cuscrii (poezie), poezie din 1896 scrisă de George Coșbuc
 Cuscrii (film din 1979), film din 1979 cu Peter Falk, Alan Arkin. Regizat de Arthur Hiller
 Cuscrii (film din 2003), film din 2003 cu Michael Douglas, Albert Brooks. Regizat de Andrew Fleming
 Cuscrii (film din 2014), film din 2014 cu Mircea Diaconu, Luminița Gheorghiu, Paul Ipate. Regizat de Radu Potcoavă